Almira, női keresztnév
 Almira, opera
 Almira, település az USA Washington államában